Huovinen est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1944), évêque luthérien finlandais
Susanna Huovinen (née en 1972), femme politique finlandaise
Veikko Huovinen (1927-2009), romancier humoristique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois